Nieding ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Nieding (* 1964), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Norbert von Nieding (* 1934), deutscher Jurist, Direktor des BAMF